Игры плей-офф АБА в сезоне 1975/1976 начались 8 апреля 1976 года и закончились 13 мая. Пять лучших команд вышли в плей-офф, где были посеяны с 1 по 5 в турнирной сетке. Четвертьфинал был сыгран в серии до 2-х побед, а полуфиналы и финал прошли в сериях до 4-х побед. В финале АБА Нью-Йорк Нетс победил Денвер Наггетс. MVP плей-офф АБА был признан Джулиус Ирвинг.

Значительные события 
Джулиус Ирвинг стал единственным двукратным MVP плей-офф в истории АБА.

28 апреля 1976 года Кентукки Колонелс сыграли свою последнюю игру в истории. Они уступили Денвер Наггетс в 7-м матче полуфинала АБА. В соответствии с соглашением между АБА и НБА «Колонелс» были ликвидированы.

Сетка

Плей-офф

Четвертьфинал Кентукки Колонелс vs. Индиана Пэйсерс 

Кентукки Колонелс выиграл серию со счётом 2-1.

Полуфиналы

Денвер Наггетс vs. Кентукки Колонелс 

Денвер Наггетс выиграл серию со счётом 4-3.

Нью-Йорк Нетс vs. Сан-Антонио Спёрс 

Нью-Йорк Нетс выиграл серию со счётом 4-3.

Финал Денвер Наггетс vs. Нью-Йорк Нетс 

Нью-Йорк Нетс выиграл серию со счётом 4-2.

Статистика

Общая

Реализация бросков

Ссылки 
 1976 ABA Playoffs Summary
 1975-76 Regular Season Standings

АБА в сезоне 1975/1976